Андомская во́лость — волость в составе Вытегорского уезда Олонецкой губернии.

Общие сведения 
Волостное правление располагалось в селении Кижинская (Деревягина).

В состав волости входили сельские общества, включающие 118 деревень:
 Ладвозерское общество
 Марынское общество
 Погоское общество
 Титовское общество

На 1905 год численность населения волости составляла 7080 человек. В волости насчитывалось 1493 лошади, 2319 коров и 5227 голов прочего скота.

В ходе реформы административно-территориального деления СССР в 1927 году волость была упразднена. В августе 1927 года вошла в состав образованного Андомского района.

В настоящее время территория Андомской волости относится в основном к Вытегорскому району Вологодской области.

Примечания

Ссылки 
 Список населенных мест Олонецкой губернии по сведениям за 1905 год
 Андомская волость

Волости Вытегорского уезда
Вытегорский район